Ursa est un mot latin qui signifie « ourse » (femelle de l'ours). Il peut désigner :

Astronomie 
 Ursa Major, le nom latin de la constellation de la Grande Ourse ;
 Ursa Minor, le nom latin de la constellation de la Petite Ourse.

Biologie  
 Ursa, un genre d'Araignées.

Culture

Personnages de fiction 
 Ursa, un personnage du film Avatar, le dernier maître de l'air ;
 Ursa, un personnage de l'univers de Highlander ;
 Ursas, créatures génétiquement programmées pour chasser et tuer les humains dans le film After Earth.

Organisation 
 URSA, une division du groupe espagnol Uralita ; 
 URSA, le sigle d'une association, l'Unité de recherche et de soin en alcoologie ;
 Ursa, association finlandaise d'astronomie basée à Helsinki, créée en 1921.

Prénom 
 Urša, un prénom slovène :
Urša Bogataj, sauteuse à ski slovène, née en 1995, double championne olympique ;
Urša Pintar, coureuse cycliste slovène, née en 1985 ;
Urša Kragelj, kayakiste slovène, née en 1988 ;
Urša Bežan, nageuse slovène, née en 1994.

Toponyme 

 Ursa, un village du comté d'Adams dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Ursa Township, un township du comté d'Adams dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi